

Patronyme

André Marois (né en 1959), écrivain français. 
Christian Marois (né en 1974), astrophysicien canadien.
Lola Marois (née en 1982), comédienne française.
Mario Marois (né en 1957), joueur de hockey sur glace québécois au Canada. 
Maurice Marois (1922-2004), médecin français.
Pauline Marois (née en 1949), Première ministre du Québec.
Pierre Marois (né en 1940), homme politique québécois.

Voir aussi

Homonymie de patronyme